Пётр Малкин:
 Малкин, Пётр Иванович (1912—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Малкин, Пётр Фаддеевич (1903—1971) — врач-психиатр, один из основателей психиатрической науки в СССР.